Das Rover Championships 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Cardiff. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 14. bis 19. Mai 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Cardiff